Альмейда-де-Саяго ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Саяго. Занимает площадь 63,64 км². Население — 554 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 37 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Nuestros pueblos: ALMEIDA

Муниципалитеты Саморы